Histeromerus är ett släkte av steklar som beskrevs av Wesmael 1838. Histeromerus ingår i familjen bracksteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Bracksteklar
Histeromerus